Ліга чемпіонів КАФ 2020—2021 (офіційно 2020-21 Total CAF Champions League) — 57-й турнір між найкращими клубами африканських країн і 25-й у теперішньому форматі. Вдруге поспіль титул здобув єгипетський Аль-Аглі. Переможець турніру здобув право зіграти у Клубному чемпіонаті світу 2021 та Суперкубку КАФ 2021.

Попередній раунд 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|28 листопада/5 грудня 2020

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|28 листопада/6 грудня 2020

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|28 листопада/19 грудня 2020

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|29 листопада/4 грудня 2020

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|29 листопада/5 грудня 2020

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|29 листопада/6 грудня 2020

|}

Перший раунд 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|22 грудня 2020/5 січня 2021

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|22 грудня 2020/6 січня 2021

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|23 грудня 2020/5 січня 2021

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|23 грудня 2020/6 січня 2021

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|26 грудня 2020/6 січня 2021

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|28 грудня 2020/6 січня 2021

|}

Груповий етап

Група A

Група B

Group C

Group D

1/4 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|14/22 травня 2021

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|15/22 травня 2021

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|19/26 травня 2021

|}

Фінал

Примітки

Посилання 
 Ліга чемпіонів КАФ на soccerway.com

2020 у футболі
2021 у футболі
Ліга чемпіонів КАФ
2020 в африканському спорті
2021 в африканському спорті